Hello World је шести студијски албум јапанског рок бенда Скандал. Изашао је 3. децембра 2014. и пуштен је у продају у три верзије. На Орикон листама је достигао 3. место са 35.000 проданих копија прве седмице. Такође на листи Светске Музике iTunes Store-а у Канади албум је достигао прво место.

Списак песама

Листе

Референце 

Албуми 2014.
Албуми групе Scandal